

Воронки — село у Красногорському районі Московської області.

Села:
 Воронки — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район.
 Воронки — Рівненська область, Вараський район.

Див. також 
 Вороньки
 Воронок